Xenasma — рід грибів родини Xenasmataceae. Назва вперше опублікована 1957 року.

Класифікація 
До роду Xenasma відносять 39 видів:

Примітки

Джерела 

 Donk, M.A. 1957. Notes on resupinate Hymenomycetes IV. Fungus. 27:1-29 - P.25

Роди грибів